Charles Douglas-Home, 12. hrabia Home
 Charles Douglas-Home, 13. hrabia Home